Die Vanarama National League 2017/18 war die 8. Saison der National League. Die National League 2017/18 ist nach der Premier League 2017/18, dem Championship, der EFL League One und der EFL League Two 2017/18 die fünfthöchste Fußballliga in England. Die Saison begann am 5. August 2017 und endete mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs am 12. Mai 2018.

Tabelle

Play-off-Spiele

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2017/18
2017